Гремлины:

 Гремлины — детская книга английского писателя Роальда Даля.
 Гремлины — американская кинокомедия ужасов 1984 года, снятая режиссёром Джо Данте.
 Гремлины 2: Новенькая партия — американская комедия ужасов Джо Данте.
 Gremlin Interactive — ныне закрытая британская компания, занимавшаяся выпуском программного обеспечения для домашних компьютеров.
 Гремлин (язык программирования) — полный по тьюрингу предметно-ориентированный язык для обхода и изменения графов, разработанный в рамках проекта ТинкерПоп.
 GREMLINS — является сольным проектом гитариста группы Nightmare Хицуги.
 Gremlins — программа американской компании General Atomics Aeronautical Systems по созданию небольших и относительно недорогих летательных аппаратов, которые можно будет запускать с борта боевых самолетов.

См. также 
 Гремлин
 Эффект гремлина